The Gay Caballero (1932), een film van Alfred L. Werker
The Gay Caballero (1940), een film van Otto Brower